Лос Булес има више значења:

 Лос Булес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Булес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Булес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Булес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Булес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику